Фёдор Васильевич Тюфякин († после 1588) — князь, полковой воевода в царствование Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.

Рюрикович в XXI колене, сын дмитровского дворянина князя Василия Борисовича Тюфяки Оболенского. Братья — князья Василий, Михаил, Семён и Никита.

Биография 
28 апреля 1555 года князь Фёдор Васильевич Тюфякин вместе с братьями Василием и Никитой участвовал в чине свадьбы удельного князя Владимира Андреевича Старицкого (двоюродного брата царя Ивана Грозного) с княжной Евдокией Романовной Одоевской. Московский дворянин (1577).

В 1577 году — участвовал в чине есаула в царском полку во время похода в Новгород. В 1582 году — первый воевода на Себеже. В 1584-1585 годах — воевода в Смоленске, в новом городе.

В 1586 года — воевода в Белёве, в мае 1588 года в виду прихода крымского хана — второй воевода большого полка. Умер бездетным.

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005 г.

Примечание 

Персоналии по алфавиту
Фёдор Васильевич
Полковые воеводы
Воеводы Себежа
Воеводы Смоленска
Воеводы Белёва
Участники Ливонской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании